Rafreider ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Rafreider (1942–2007), österreichischer Fußballnationalspieler
 Roman Rafreider (* 1969), österreichischer Journalist